Північний магнітний полюс
 Південний магнітний полюс